Сигма — літера грецької абетки
 Сигма-алгебра — алгебра множин, замкнена щодо операції зліченого об'єднання
 Сигма-зв'язок — різновид ковалентного зв'язку
 Сигма-дельта-модуляція — спосіб модуляції, що забезпечує оцифровку сигналу з заданими характеристиками в робочій смузі частот
 Сигма-баріон — елементарна частинка
 Сигма-скінченна міра — міра у функціональному аналізі

Див. також 
 «Сігма» — український регіональний телевізійний канал
 «Сігма» — чеський футбольний клуб з міста Оломоуць
 Sigma (значення)